

Geografia 
 Turenne, comune francese del dipartimento della Corrèze;
 Turenne, antico nome del villaggio algerino di Sabra.

Persone 
 Raoul di Bourges detto Rodolfo di Turenne (-866), arcivescovo di Bourges;
 Raimondo di Turenne (1352-1413), visconte di Turenne;
 Louis-Charles de La Tour d'Auvergne (1665-1692), principe di Turenne;
 Enrico de La Tour d'Auvergne, duca di Bouillon, visconte di Turenne e maresciallo di Francia;
 Henri de La Tour d'Auvergne, visconte di Turenne, maresciallo di Francia, più noto come GrandTurenne;
 Henri-Amédée-Mercure, conte di Turenne, marchese d'Aynac (1776-1852), militare e uomo politico francese;
 Enrico di Turenne (1844-1913), uomo politico francese;
 Armand de Turenne (1891-1980), aviatore francese;
 Henri de Turenne, giornalista e sceneggiatore francese.